Юрий Файков:
 Файков, Юрий Александрович — белорусский хоккеист, тренер.
 Файков, Юрий Иванович — конструктор специальных боеприпасов, лауреат Ленинской премии.